Road Runner Express (Six Flags Fiesta Texas), een achtbaan in Six Flags Fiesta Texas
 Road Runner Express (Great Escape), een achtbaan in The Great Escape & Splashwater Kingdom
 Road Runner Express (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in Six Flags Magic Mountain
 Roadrunner Express (Six Flags Discovery Kingdom), een achtbaan in Six Flags Discovery Kingdom
 Road Runner Express, een achtbaan in het toen Six Flags Holland geheten Walibi Holland, tegenwoordig heet deze achtbaan Rattle Snake
 Road Runner Express was een achtbaan in Kentucky Kingdom, bekend als Gotham City Gauntlet: Escape from Arkham Asylum in Six Flags New England
 Roller Coaster (Papéa Parc), een achtbaan uit Geauga Lake's Wildwater Kingdom die verplaatst is naar Papéa Parc en daar Roller Coaster heet